Галичани, рідше дністров'яни — це українська етнографічна група, що живе на території Галичини, на якій розташована річка Дністер.

Територія 
Територія компактного проживання галичан значною мірою накладається на історичну територію Східної Галичини. Її межа, як і наддністрянських говірок, проходить приблизно по лінії міст: Хирів — Болехів — Долина — Перегінське — Тлумач — Заліщики — Скала-Подільська — Підволочиськ — Збараж — Золочів — Рава-Руська — Яворів — Мостиська — Хирів. На заході галичани межують із батюками (носіями надсянських говорів), бойками, гуцулами, покутянами, й буковинцями на півдні, подолянами на сході й волинянами на півночі.

Українські діалектологи наголошують на тому, що говори галичан дуже вплинули на сусідні діалекти. Так, зокрема Михайло Лесів зазначає, «наддністрянські говірки, які інколи називалися опільськими, становлять головний, центральний масив південно-західного діалекту української мови». Наддністрянський говір ліг в основу південно-західного (так званого «галицького») варіанта української літературної мови, його риси широко відбиті у мові художньої літератури, фольклору.

Походження 
На початках формування слов'ян, на території сучасного розселення галичан проживали склавіни. Пізніше, за поглядами вчених, територія північного Прикарпаття в часи раннього Середньовіччя заселялася величезним союзом білих хорватів. Це плем'я займало територію від Західного Бугу та верхів'їв Пруту й Серету на сході до річки Ніси й верхів'їв Лаби на заході.

З часу заснування перших слов'янських держав, цей край входив у Білу Хорватію, частково був під протекторатом Великої Моравії, Угорщини, Русі. Після розпаду останньої на території Галичини існувала Галицько-Волинське князівство.

Див. також 
 Етнографічні групи українців
 Наддністрянський говір

Примітки

Джерела 
 
 О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. Географія населення України: навч. посіб. — Тернопіль, 2007. — 134 с.
 Заклинський Р. Г.. Географія Руси. — Л.: Товариство «Просвіта», 1887

Посилання 
 Карпатський єврорегіон. Українська частина // Львівський національний університет імені Івана Франка
 Український народний одяг. Наддністряни // Вишиванка 

Етнографічні групи українців
Галичина